Rydell Poepon (Amszterdam, 1987. augusztus 28. –) holland labdarúgó, jelenleg a Valenciennes FC játékosa.

Források
 Rydell Poepon oldala a Transfermarkt.com-on

Holland labdarúgók
1987-ben született személyek
Labdarúgócsatárok
A Willem II labdarúgói
A Sparta Rotterdam labdarúgói
A De Graafschap labdarúgói
Az ADO Den Haag labdarúgói
A NAC Breda labdarúgói
A Valenciennes labdarúgói
Élő személyek